Rugalmasság (fizika) mint fizikai fogalom
Rugalmasság (közgazdaságtan) a közgazdaságtanban
Rugalmasság (szervezéstudomány) a szervezéstudományban